Entretenimento
 Big Wednesday, filme (1978) com Jan-Michael Vincent e Gary Busey exibido em Portugal como Os Três Amigos
 ¡Three Amigos!, filme (1986) com Steve Martin e Chevy Chase exibido no Brasil como Três Amigos!
 Los Três Amigos, trio de personagens fictícios baseado nos quadrinistas Angeli, Glauco e Laerte

Outros usos
 Auto Viação Três Amigos